Hausweiler ist der Name von Orten:
 Ortsteil der Gemeinde Weilerswist, siehe Hausweiler (Weilerswist)
 Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Lauterecken, siehe Hausweiler

Hausweiler ist der Name von Personen:
 Markus Hausweiler, deutscher Fußballspieler